Dans le monde, il existe plusieurs routes numérotées B63 :
  Autoroute française B63, ancien nom de l’ Autoroute A660 ;
  Bundesstraße 63, une route fédérale allemande reliant Drensteinfurt à Wickede.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres